cdrtools — коллекция утилит для записи данных на оптические диски. Включает в себя средства создания образов файловых систем, используемых на таких дисках, их прожига на носитель, а также инструменты считывания записанного диска в образ, преобразования аудиодорожек в файлы формата wav, различных проверок.

Состав пакета программ 
 mkisofs — программа создания образа файловой системы для последующей записи на носитель.
 mkhybrid — псевдоним (символьная ссылка) программы mkisofs, указывающий на её способность создавать гибридные образы дисков: содержащие аудиодорожки и данные в виде файлов.
 cdrecord — программа записи образа файловой системы на оптический носитель.
 readcd — программа для считывания содержимого лазерного диска в файл-образ. В отличие от утилиты dd примерно в 3 раза меньше нагружает центральный процессор.
 cdda2wav — считывание аудиодиска с преобразованием аудиоданных в формат wav.
 isovfy — утилита для проверки образа оптического диска (содержащейся в нём файловой системы) на наличие ошибок.
 isodump — интерактивная проверка дерева каталогов образа диска.
 isoinfo — получение различной информации об образе оптического диска.
 devdump — низкоуровневая проверка образа или записанного диска.
 isodebug — получение отладочной информации об образе диска.
 btcflash — утилита обновления прошивки (firmware) дисковода модели BTC DRW1008 DVD+/-RW.

Графические интерфейсы 
 Для Linux и UNIX-подобных операционных систем
 Brasero
 GnomeBaker
 K3b
 SimpleBurn
 X-CD-Roast
 Для Windows
 cdrtfe
 InfraRecorder

Примечания 

Свободное программное обеспечение для работы с файловыми системами оптических дисков